Raymond de Vries (atleet), Nederlands atleet
 Raymond de Vries (voetballer), Nederlands voetballer